DBO – può riferirsi all'abbreviazione del videogioco Dragon Ball Online

Codici 
 DBO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dubbo (Nuova Galles del Sud) (Australia)